Charles Bird peut faire référence à :

  (1949- ), journaliste et animateur irlandais,
 Charles Smith Bird (1795–1862), érudit et ecclésiaste anglais,
 Charles Bird King (1785-1862), artiste américain.